Bundestagswahlkreis 151 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Nordsachsen (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Märkischer Kreis II (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Bitburg (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Cochem (1949 bis 1976)